Das 18-km-Skilanglauf-Rennen der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1924 fand am 2. Februar im Stade Olympique de Chamonix statt. Als erster Starter ging Anton Gottstein um 9:30 Uhr auf die Strecke. Ihm folgte alle 30 Sekunden ein weiterer Athlet. Nach 15 Minuten und 30 Sekunden startete mit Ragnar Omtvedt der letzte der 41 Athleten. Olympiasieger wurde der Norweger Thorleif Haug vor seinem Landsmann Johan Grøttumsbråten. Bronze gewann der Finne Tapani Niku, der als erster aller Athleten das Ziel erreicht hatte.

Ergebnisse

Weblinks 

 

18 Kilometer